Васи́лий Львов:
 Львов, Василий Владимирович (Нафанаил; 1906—1986) — архиепископ Венский и Австрийский.
 Львов, Василий Иванович (1832—1887) — русский врач и писатель.
 Львов, Василий Николаевич (1859—1907) — зоолог, эмбриолог, профессор Императорского Московского университета.
 Львов, Василий Петрович (?—1659) — русский государственный и военный деятель, стольник, окольничий и воевода.